Cylindrella elegans (la cylindrelle élégante en français) est une espèce de mollusques gastéropodes, de la famille des Urocoptidae. Elle est trouvée à Cuba.

Références 

  Pfeiffer L., 1839. Bericht über die Ergebnisse meiner Reise nach Cuba im Winter 1838–1839 in Wiegmann' Archiv Naturgesch, Part I, page 353.
  Pfeiffer L., 1840. XXVI. Observations on the family Helicidæ, and description of a new genus. pp. 238-242 in Taylor R. and J.E., 1840. Annals of Natural History, Volume 5, Numéros 28 à 33, . 
 Férussac, A.E. d'Audebard de & Deshayes G.P., 1820–1851. Histoire naturelle générale et particulière des mollusques terrestres et fluviatiles, tant des espèces que l'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles. Tome 2  (lien sur BHL).

Liens externes 

  Cylindrella elegans sur le site du Museum of Comparative Zoology de l'université d'Harvard

Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Stylommatophora